Julier steht für:

 Julier, ein altrömisches Patriziergeschlecht

Julier ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Julier (1877–1939), deutscher Politiker (CNBL), MdR
 Johann Julier, eigentlicher Name von Hans Moser (1880–1964), österreichischer Schauspieler
 Jürgen Julier (1942–1994), deutscher Kunsthistoriker

Julier bezeichnet folgende geografischen Objekte:

 Julierpass, Alpenpass in der Schweiz
 Piz Julier, deutscher Name von Piz Güglia, Berg in der Schweiz